Název Opusta má více významů:

 Opusta (přítok Mešnice) – potok v okrese Ostrava-město.
 Opusta (přítok Opavy) – potok v okrese Opava
 Opusta (přítok Bogacica) – potok v Opolském vojvodství, Polsko
Opusta (Andrychów) – osada patřící k městu Andrychów v Malopolském vojvodství